Upplands regemente är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:
Upplands regemente (infanteri) – infanteriregemente (1626–1957)
Upplands regemente (signal) – signalregemente (1974–2007)